El término experimental puede designar, en esta enciclopedia:

 a lo relativo a la experiencia;
 a lo relativo a un experimento o a la experimentación, especialmente:
 la ciencia experimental, las ciencias experimentales o ciencias físico-naturales;

Ciencias y artes

arqueología experimental (reconstrucción de actividades del pasado, como la talla lítica o la navegación primitiva -Kon-tiki-);
arte experimental
cine experimental
diseño experimental
física experimental
literatura experimental, parte fundamental de la literatura contemporánea (Marcel Proust, James Joyce, Julio Cortázar, etc.)
música experimental
teatro experimental
televisión experimental

En informática
versión beta, la versión experimental de una aplicación.